Merlin (België), een dorp in Jollain-Merlin, een deelgemeente van de Belgische gemeente Brunehaut
 Merlin, de Engelse naam voor het smelleken, een kleine valkensoort
 Merlin, de Engelse naam voor de mythische tovenaar Merlijn
Merlin (Albéniz), een opera van Isaac Albéniz
Merlin (Australië), een Australisch historisch motorfietsmerk
Rolls-Royce Merlin, een vliegtuigmotor
Merlin (film), een Brits-Amerikaanse film uit 1998
Merlin (Goldmark), een opera van Karl Goldmark
Merlin (muziekgroep), een muziekgroep uit Brazilië die in het Esperanto zingt
Merlin (Robyn), een opera van Alfred George Robyn
Merlin (Spanje), een Spaans historisch motorfietsmerk
Merlin (televisieserie), een televisieserie van BBC.
 Merlin (album), een rockopera van de Nederlandse band Kayak
Merlin (muziekalbum), derde album van Dino Merlin
Merlin 1 een serie raketmotoren van SpaceX voor voortstuwing van Falcon-raketten.
MERLIN, Multi-Element Radio Linked Interferometer Network , een radiotelescoop in Engeland
HMS Merlin (1666), een koninklijk jacht

Personen met de achternaam Merlin
Dino Merlin, een Bosnische zanger
Jean-Joseph Merlin, de uitvinder van de in-line rolschaats in 1743

Zie ook
Merlijn (doorverwijspagina)